Ширкух () — имя нескольких правителей в средневековых исламских государствах:

Айюбиды
 Асад ад-Дин Ширкух I ибн Шади — амир Хомса (1154—1169), великий везир Египта (1168—1169).
 Аль-Муджахид Ширкух II ибн Мухаммад — внук предыдущего, амир Хомса (1186—1239).